К-37 «Кристалл» — малогабаритная дисковая кодировочная машина, использовавшаяся советскими войсками во время Второй мировой войны на оперативно-тактическом уровне.

На ленинградском заводе № 209 им. А. А. Кулакова в 1937 году под руководством В. Н. Рытова был создан макет малогабаритного дискового шифратора. В довольно небольшом устройстве, состоящем из одного ящика весом 19 килограммов, нашел применение шифр многоалфавитной замены. В 1939 году эта шифрмашина под названием К-37 «Кристалл» была запущена в серийное производство.

Машина была создана, чтобы заменить собой ручное кодирование документов в оперативном звене управления (армия — корпус — дивизия). За 1940 год было выпущено 100 комплектов К-37. А всего к началу Великой Отечественной войны было принято на вооружение шифрорганов СССР свыше 150 комплектов К-37.

Шифровальная машина К-37 «Кристалл» позволила повысить в 5—6 раз скорость обработки телеграмм по сравнению с ручным способом, сохраняя при этом гарантированную стойкость передаваемых сообщений.

Случаи взлома сообщений неизвестны.

Ссылки 
 Советская шифровальная служба: 1920 — 40-e

Устройства шифрования